Hörstorf ist der Name folgender Orte:

 Hörstorf (Gemeinde Fraham), Ortschaft der Gemeinde Fraham, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Hörstorf (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft der Gemeinde Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg, Oberösterreich